Marqués de Comillas puede referirse:

 al municipio mexicano, sito en el estado de Chiapas: Marqués de Comillas;
 al marquesado de Comillas (España) o a cualquiera de los nobles que han ostentado el título:
 el primer marqués de Comillas, Antonio López y López;
 el segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru;
 el tercer marqués de Comillas, Juan Antonio Güell y López;
 el cuarto marqués de Comillas, Alfonso Güell y Martos;